А́йсберг:

 Айсберг — плавуча льодова гора великих розмірів.
 «Айсберг» — картина американського художника Фредеріка Едвіна Черча.
 «Айсберг» — льодова арена у Кременчуці, Україна.
 «Айсберг» — льодова арена у Сочі, Росія.
 «Айсберг» — житловий комплекс в Орхусі, Данія.
 «Айсберг» — вірш Олега Гриніва зі збірки «Омісячнена галява». 

Особи
 Айсберг Ілля Семенович — піаніст, педагог, музичний письменник та педагог.